Franciszek Ksawery Piwocki (1901–1974) – polski historyk sztuki, etnolog
 Ksawery Tadeusz Piwocki (ur. 1948) – polski grafik, rektor ASP w Warszawie